Rout ist der Familienname folgender Personen:

 Padmini Rout (* 1994), indische Schachspielerin
 Shane Rout, australischer Musiker
 Stacey Rout (* 1983), neuseeländischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Routt